Парламентские выборы в Норвегии проходили 7 и 8 сентября 1969 года. Хотя Рабочая партия, получив 74 из 150 мест, осталась крупнейшей парламентской партией, четыре правоцентристские партии получили в сумме 76 мест и сохранили власть. Пер Бортен, лидер Партии Центра, остался премьер-министром.

Выборы были практически равными между левыми и правыми партиями. Существовала вероятность, что каждая сторона будет иметь по 75 депутатов в Стортинге и тогда было бы проблематично решить, кто будет формировать правительство. Чтобы избежать такой ситуации в будущем, перед выборами 1973 года было добавлено пять дополнительных мест парламента. Рабочая партия выступила успешнее, чем на предыдущих выборах 1965 года и в одиночку получила почти половину всех мест в Стортинге. Однако левые не получили большинства, поскольку Социалистическая народная партия на этот раз не получила ни одного места.

Результаты 

 Объединённый партийный список ХНС и КП получил 2 места, по одному на каждую партию.

 Объединённый партийный список ПЦ и ХНС получил 4 места, три из которых выиграли центристы и одно — христианские демократы.

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1969 год в Норвегии
Сентябрь 1969 года